

Амблер — місто, штат Аляска
 Амблер — місто, штат Пенсільванія